↑En aquesta llista de ciutats europees per població es recullen les ciutats d'Europa amb una població superior als 100.000 habitants. Estan inclosos els països de Xipre i Islàndia i els països transcontinentals de Geòrgia, Armènia i l'Azerbaidjan, sense distingir-ne la part asiàtica. Quant a Turquia i el Kazakhstan, només s'inclouen les ciutats plenament europees de la part continental turca i de les províncies del Kazakhstan Occidental i d'Atirau del Kazakhstan. No estan incloses les ciutats de les illes de Portugal i les ciutats espanyoles en territori africà.

Ciutats europees per població